Agus steht für:

 Agus (Fluss), auf Mindanao, Philippinen

Agus ist der Familienname folgender Personen:
 Agustinus Agus (* 1949), indonesischer Geistlicher, Erzbischof von Pontianak
 David Agus (* 1965), US-amerikanischer Krebsforscher und Mitbegründer von Navigenics
 Gianni Agus (1917–1994), italienischer Schauspieler und Fernsehmoderator
 Milena Agus (* 1959), italienische Schriftstellerin
 Zaharah Agus (* ?), malaysische Sängerin und Schauspielerin

AGUS steht als Abkürzung für:
 AGUS (Angehörige um Suizid), deutsche Selbsthilfegruppe

Siehe auch:
 Aguss

Abkürzung